Date bezeichnet:

 ein Treffen oder eine Verabredung, siehe Dating und Stelldichein
 Blind Date, ein verabredetes Treffen unter bisher unbekannten Personen
 in Programmiersprachen häufig einen Datentyp zur Speicherung von Datum und Uhrzeit
 bei vielen Computer-Betriebssystemen ein Kommando zur Abfrage oder Änderung der Echtzeituhr
 Date (Fukushima), eine Stadt in der japanischen Präfektur Fukushima
 Date-gun (Fukushima), einen Landkreis in der japanischen Präfektur Fukushima
 Date (Hokkaidō), eine Stadt in der japanischen Präfektur Hokkaidō
 Date (Klan), einen bekannten Familienklan aus der japanischen Geschichte

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Date (Arizona)
 Date (South Dakota)
 Date City (Kalifornien)
 Date Township (Texas County, Missouri)

Date ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher J. Date (* 1941), britischer Forscher im Bereich Datenbanktheorie (Dates 12 Regeln für Verteilte Datenbanksysteme)
 Chūichi Date (* 1939), japanischer Politiker
 Jiichirō Date (1952–2018), japanischer Ringer
 Kimiko Date (* 1970), japanische Tennisspielerin
 Date Masamune (1567–1636), japanischer Daimyō
 Michihisa Date (* 1966), japanischer Fußballspieler
 Date Munenari (1818–1892), japanischer Politiker
 Terry Date (* 1956), US-amerikanischer Musikproduzent

Siehe auch:
 Dathe